Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Heineken Open 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů.

Obhájcem titulu byla španělská světová pětka a nejvýše nasazený David Ferrer, který dokázal opět zvítězit, když ve finále přehrál německou turnajovou dvojku Philippa Kohlschreibera po dvousetovém průběhu 7–6(7–5) a 6–1.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  David Ferrer (vítěz)
  Philipp Kohlschreiber (finalista)
  Tommy Haas (čtvrtfinále)
  Sam Querrey (semifinále)
  Jerzy Janowicz (1. kolo)
  Jürgen Melzer (1. kolo)
  Martin Kližan (1. kolo)
  Thomaz Bellucci ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

ATP Auckland Open

ATP World Tour 2013
Tenis na Novém Zélandu v roce 2013